Алан Мартин Смит (; 21. новембар 1962) бивши је енглески фудбалер који је играо на позицији нападача.

Професионалну каријеру је почео у Лестер Ситију, а након пет сезона је прешао у Арсенал за који је наступао до 1995. и постигао преко 100 голова у свим такмичењима. За репрезентацију Енглеске је наступао на Европском првенству 1992.

Уврштен је у најбољих 50 Арсеналових играча.

Статистика каријере

Клупска

Репрезентативна

Трофеји

Клупски 
Арсенал
 Прва дивизија: 1988/89, 1990/91.
 ФА куп: 1992/93.
 Лига куп: 1992/93.
 ФА Комјунити шилд: 1991.
 Куп победника купова: 1993/94.

Индивидуални 
 Тим године Прве дивизије: 1988/89.
 Златна копачка Прве дивизије: 1988/89, 1990/91.

Извори

Спољашње везе 
 
 

Рођени 1962.
Енглески фудбалери
Енглески фудбалски репрезентативци
Нападачи у фудбалу
Фудбалери Лестер Ситија
Фудбалери Арсенала
Фудбалери Премијер лиге
Фудбалери на Европском првенству 1992.